Осип Лурье:
 Лурье, Осип Давидович (1868—1955) — российский и французский философ, психолог и литературовед, публицист.
 Лурье, Осип (Иосиф) Львович (1886—1963) — педиатр и учёный-медик, организатор здравоохранения.